Mountain City puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Mountain City, pueblo en el Estado de Georgia;
Mountain City, es un área no incorporada en Nevada;
Mountain City, es un pueblo del Estado de Tennessee; o
Mountain City, ciudad del Estado de Texas.